Антю́х — фамилия. Известные носители:

 Антюх, Денис Николаевич (род. 1997) — украинский футболист.
 Антюх, Кирилл Николаевич (род. 1986) — российский бобслеист, участник Олимпийских игр.
 Антюх, Наталья Николаевна (род. 1981) — российская легкоатлетка, неоднократная чемпионка мира и Европы, олимпийская чемпионка в беге на 400 м с барьерами.

См. также